Ruthenium, een scheikundig element.
ru, een eenheid van oppervlakteruwheid; 1 ru = 1 µinch ≈ 1/40 µm.
.ru, het topleveldomein van Rusland
RU, afkorting van de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven

Onderwijsinstellingen
RU kan verwijzen naar de volgende universiteiten:
Radboud Universiteit Nijmegen (RU of RUN), de universiteit van Nijmegen.
Regis-universiteit te Denver
Rhodes-universiteit in Zuid-Afrika
Roosevelt-universiteit in Chicago
Rockefeller-universiteit in New York
Rutgers-universiteit, openbare universiteit in de Amerikaanse staat New Jersey